YSC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sherbrooke (Québec), (Canada)
 ysc – codice ISO 639-3 della lingua jassica